Ильи́нский () — посёлок в Олонецком национальном районе Карелии, административный центр Ильинского сельского поселения.

География 
Расположен в 19 км к западу от Олонца, на реке Олонка, в четырёх километрах к востоку от побережья Ладожского озера.

История 
Первым поселением на территории современного посёлка была деревня Юксила, упоминаемая в писцовой книге Обонежской пятины в 1651 году.

В 1927 году организован лесозавод «Ильинский».

В 1932 году с освоения «Сяндебских болот» было положено начало совхоза «Ильинский». В 1939 году совхоз «Ильинский» стал одним из крупнейших хозяйств в Карельской АССР.

В 1957 году в состав поселения вошли деревни Винокурово, Гошкила, Котчила, Мартойла, Ругойла, Слобода, Унойла, Юксила и Яккойла.

В 1962 году образован рабочий посёлок Ильинский, с включением в его состав населённых пунктов — посёлок Лесозаводский, Старый завод, Куйкка, Украинка, Нурмойла, Ильинское, Зивчала, Антула и станция Ильинская. Сохранял статус посёлка городского типа до 1991 года.

Население

Экономика

Промышленность 
В посёлке работает ОАО «Племенное хозяйство „Ильинское“». Специализация племенного хозяйства — молочное животноводство. Хозяйство является бесспорным лидером по производству молока в республике Карелия.

Торговля 
В посёлке представлены такие крупные сети, как «Пятёрочка», «Магнит». Есть пункт выдачи интернет-магазина «Ozon».

Финансовые услуги 
В посёлке расположен филиал российского коммерческого банка «Сбербанк».

Транспорт

Автомобильное сообщение 
Через посёлок проходит автодорога  «Олонец — Питкяранта — Леппясилта».

Железная дорога 
Существует железнодорожная станция Ильинская (линия Янисъярви — Лодейное Поле) Волховстроевского отделения Октябрьской железной дороги.

Образование и культура 
В 1954 году была открыта библиотека — Котчильская сельская библиотека. Работает Ильинская средняя общеобразовательная школа, детская музыкальная школа. В 2006 году в Ильинском было создано муниципальное учреждение «Центр клубных инициатив».

Памятники истории 
В посёлке сохраняются памятники истории:
 Никольский Адриано-Ондрусовский монастырь
 Братская могила советских воинов, погибших в годы Советско-финской войны (1941—1944)
 Могила Героя Советского Союза краснофлотца А. И. Мошкина
 Могила Героя Советского Союза подполковника В. Н. Леселидзе

Памятники природы 
В 2 км на северо-запад от посёлка расположен государственный региональный болотный памятник природы — Болото у реки Олонки площадью 42,0 га, типичный болотный комплекс восточного побережья Ладожского озера.

В окрестностях посёлка на полях расположена крупнейшая в Северной Европе стоянка перелётных птиц и государственный ландшафтный заказник «Андрусово» — особо охраняемая природная территория.

Улицы 
 ул. 4 Пятилетки
 ул. Антульская
 ул. Болотная
 ул. Гагарина
 ул. Ганичева
 ул. Дружбы Народов
 ул. Заводская
 пер. Заводской
 ул. Заречная
 ул. Зивчальская
 ул. Комсомольская
 ул. Котчильская
 ул. Крайняя
 ул. Леселидзе
 ул. Лесная
 ул. Луначарского
 ул. Молодёжная
 ул. Мошкина
 ул. Набережная
 ул. Новая
 ул. Октябрьская
 ул. Первомайская
 ул. Песочная
 ул. Пионерская
 ул. Садовая
 ул. Сосновый бор
 пер. Станционный
 ул. Старозаводская
 ул. Старый центр
 ул. Украинская

Литература 
 Гнетнев К. В. Совхоз «Ильинский». — Петрозаводск: «Карелия», 1985. — 64 с.: ил.
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. — 400 с.: ил., карт. — С. 368—369 ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ильинского сельского поселения
 
 

Населённые пункты Олонецкого района
Бывшие посёлки городского типа Карелии